Elckerlijc, een 15e-eeuwse Nederlandse moraliteit of zinnespel
 Elckerlyc (tijdschrift), katholiek Vlaamsgezind weekblad, uitgegeven tussen 1935 en 1940
 Elckerlyc (1972), een Belgische televisiefilm uit 1972
 Elckerlyc (1975), een Nederlandse film uit 1975 
 Theater Elckerlyc, theaterzaal in Antwerpen